Allemant se poate referi la:
Allemant, localitate în departamentul Aisne, Franța
Allemant, localitate în departamentul Marne, Franța